Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2013 vond plaats van 14 tot en met 21 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal met 6-2 en 7-6(1). Het dubbelspel werd gewonnen door Julien Benneteau en Nenad Zimonjić. Zij versloegen in de finale Bob Bryan en Mike Bryan met 4-6, 7-6(4) en [14-12].

Het toernooi van 2013 trok 127.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo